«Бавария II» Мюнхен () — немецкий футбольный клуб из Мюнхена. Является фарм-клубом команды «Бавария». В настоящее время, выступает в Региональной Лиге «Бавария». Главные тренеры — Данни Шварц и Мартин Демичелис.

История 

Первое появление команды в верхних уровнях системы футбольных лиг Германии, а именно, южной группы Любительской лиги «Бавария», произошло в 1956 году, когда она выиграла четвёртое место 2-1 любительской лиги «Верхняя Бавария А» и прошли на высший уровень через промоционный раунд плей-офф. После окончания своего первого сезона в этой лиге в середине турнирной таблицы, сезон 1957/58 окончен, в двух очках позади местного противника «Вакер» Мюнхен. Достижение было повторено в сезоне 1960/61, когда команда окончила чемпионат на втором месте, уступив только дублю «Мюнхен 1860».

Обе команды «Баварии» в момент образования Бундеслиги в 1963 году не смогли занять место, достаточное для попадания в желаемые дивизионы новосозданного чемпионата, и заняли место в Ландеслиге Бавария-Юг; для того, чтобы занять место в Любительской лиге «Бавария», необходимо было занимать место не ниже седьмого, а команда в итоге завершила выступление на четырнадцатом.

Путь дальше наверх занял у команды ещё четыре года. Год за годом команда улучшала свои позиции, пока, наконец, в сезоне 1966/67 года, команда завершила чемпионат на первом месте и вернулась в Баварскую лигу. Команда начала выступления в этой лиге хорошо, в первый игровой сезон в Баварской лиге окончив выступления на четвёртом месте. Однако после этого последовала череда неудач и в 1971 году Бавария II вновь вылетает.

На сей раз клубу потребовалось всего два года, чтобы вернуться на прежние позиции в третий дивизион страны, и очередная победа в чемпионате 1973 года позволила команде продвинуться вверх по системе лиг.

Текущий состав

Статистика выступлений

Примечания 

Футбольные клубы Германии
ФК «Бавария» Мюнхен
Резервные команды немецких футбольных клубов